Invazia  se poate referi la:

 Teatru
 1942 Invazia – piesă de teatru de scriitorul Leonid Leonov

 Film
 1944 Invazia – film în regia lui Abram Room
 2007 Invazia – film în regia lui Oliver Hirschbiegel